Le mot public (du latin publicus) peut être employé en tant que nom commun et adjectif :
 Le public, gens présent pour voir un événement, un acte ou une œuvre ou, d'une manière plus large et générale, tous ceux qui potentiellement sont auditeurs, spectateurs, lecteurs ou participants de l'évènement en question  ;
 Public : adjectif dérivé du nom commun (féminin : publique) concernant un objet accessible à tous, ou le concernant.
En programmation orientée objet, 
public est un mot-clé servant à définir des méthodes ou des champs.
En économie :
 l’économie publique étudie l’influence économique de l’État ;
 un bien public est bien qui est utilisable par tous.

Également :
 Public, album des Fatal Picards ;
 Public, magazine de Lagardère ;
 Public, émission de télévision française sur La Cinq ;
 Public, émission de télévision française sur TF1.

Voir aussi 

Bien public | Dette publique | Domaine public | Droit public | Enquête publique | Enseignement public | Espace public |  | Fonction publique | Opinion publique | Ordre public | Salut public | Secteur public | Service public |  | Travaux publics

Homonymie de titre